Bilskirnir (mythologie), paleis van Thor in de Noordse mythologie
 Bilskirnir (band), Duitse band